Maja Vidmar je lahko:
 Maja Vidmar (plezalka)
 Maja Vidmar (pesnica)